Lucena (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Córdoba
Lucena (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Lucena (Quezon), een stad in de Filipijnse provincie Quezon
Lucena del Cid, een gemeente in de Spaanse provincie Castellón
Lucena del Puerto, een gemeente in de Spaanse provincie Huelva
Lucena de Jalón, een gemeente in de Spaanse provincie Zaragoza
New Lucena, een gemeente in de Filipijnse provincie Iloilo
Lucena CF, een Spaanse voetbalclub uit Lucena

Personen
Henrique Pereira de Lucena, een Braziliaanse politicus
Luis Ramírez de Lucena, een Spaanse schaker